Der Stolperstein in Wiesenburg/Mark ist Israel Rabinowitsch gewidmet. Er wurde im Rahmen des Projektes Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig im Ortsteil Reetz der amtsfreien brandenburgischen Gemeinde Wiesenburg/Mark verlegt.

Stolperstein 
In Wiesenburg/Mark wurde ein Stolperstein verlegt.

Verlegung 
Der bislang einzige Stein in Wiesenburg/Mark wurde am 12. Februar 2012 vom Künstler persönlich verlegt.

Weblinks 

 stolpersteine.eu – Projektseite des Künstlers Gunter Demnig

Einzelnachweise 

!Stolpersteine
Wiesenburg/Mark